Pojmy Řád svatého Jana nebo Řád johanitů může být míněno:

  – neboli maltézští rytíři (celý úřední název italsky zní Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta), je původní rytířsko-vojenský řád katolické církve založený v 11. století v Jeruzalémě během křížových výprav
 Aliance sv. Jana – volné uskupení nekatolických (protestantských) johanitských řádů, bývá souhruně označováno jako „Řád johanitů“
  (německy oficiálně Johanniterorden, celý úřední název Balley Brandenburg des Ritterlichen Ordens Sankt Johannis vom Spital zu Jerusalem) – protestantský řád působící převážně v Německu, ale s různými odnožemi:
 Johanniter Ridderskapet i Finland, působící ve Finsku,
 Association des Chevaliers de St. Jean, působící ve Francii,
 Johannita Rend Magyar Tagozata, působící v Maďarsku, a
 Kommende der Johanniterritter in der Schweiz, působící ve Švýcarsku,
 Johanniter Orde in Nederland, v překladu doslova Řád johanitů v Nizozemsku, působící v Nizozemí
  (Most Venerable Order of St. John of Jerusalem)
  Řád sv. Jana ve Švédsku
 Maltézský řád v Rusku – tradice započatá rokem 1799, kdy byli maltézští rytíři nuceni přesunout hlavní sídlo do Ruska a jako velmistra zvolit ruského cara
 Královský pruský řád sv. Jana (Königlich Preußische St. Johanniter-Orden) – záslužný řád Pruského království
 Mezinárodní rytíři sv. Jana (Knights of St. John International) – americká katolická organizace působící v USA

Kříže